«ТрансКонте́йнер» — российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах „ТрансКонтейнер“». Штаб-квартира — в Москве.

История 
История компании начинается в октябре 2003 года, когда был создан филиал ОАО «Российские железные дороги» — Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». В марте 2006 года филиал был преобразован в открытое акционерное общество — дочернюю компанию ОАО «РЖД». Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года. В декабре 2007 года компания выходит на рынок акционерного капитала, в марте 2008 года — на рынок заёмного капитала.

В ноябре 2010 года компания провела IPO, в ходе которого доля ОАО «РЖД» в операторе была снижена до 50 % + 1 акции.

В марте 2011 года компания приобрела 67 % акций казахского оператора железнодорожных терминалов «Кедентранссервис». Сумма сделки составила $68 млн (в ноябре 2019 года совет директоров «ТрансКонтейнера» одобрил сделку по продаже «Кедентранссервиса»).

В ноябре 2014 года принадлежащие ОАО "РЖД" 50% + 2 акции были переданы в уставной капитал АО "ОТЛК".

В феврале 2015 года Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ТрансКонтейнер» на уровне Ва3 со стабильным прогнозом.

В октябре 2017 года ПАО «ТрансКонтейнер» открывает дочернее общество - TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd - на территории Китайской Народной Республики в Пилотной зоне свободной торговли г. Шанхая.

В сентябре 2018 года ПАО «ТрансКонтейнер» зарегистрировано дочернее общество КОО «ТрансКонтейнер Монголия» в городе Улан-Батор и завершена сделка по приобретению 100% акций ЗАО «Логистика-Терминал».

27 ноября 2019 года состоялся аукцион по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» 50 % + две акции «ТрансКонтейнера» (находились на балансе АО «ОТЛК»). Победителем аукциона стала группа компаний «Дело», принадлежащая Сергею Шишкарёву. Сумма продажи составила 60,3 млрд рублей (при стартовой цене в 36,16 млрд рублей).

В марте 2020 года ООО «Дело-Центр» консолидировало 99,6% акций «ТрансКонтейнера».

В августе 2020 года ООО «Дело-Центр» завершило консолидацию 100% акций «ТрансКонтейнера».

Собственники и руководство 
Группа «Дело» 27 ноября 2019 года на аукционе приобрела у структур РЖД 50% и две акции «Трансконтейнера» за 60,3 миллиарда рублей. В январе 2020 года ГК «Дело» направила крупнейшим миноритариям «Трансконтейнра» оферту о выкупе их пакетов, в марте два акционера — банк ВТБ с 24,47 % и «Енисей Капитал» с 25,1 % акций, связанный с акционерами Evraz, приняли оферту. 8 апреля ГК «Дело» перечислила им средства за 49,6 % акций. Таким образом, ГК «Дело» заплатила за 99,641 % акций компании более 120 миллиардов рублей. Финансирование выкупа акций осуществлялось за счёт привлечения кредитной линии Сбербанка.

13 августа 2020 года ГК «Дело» завершила консолидацию 100 % «Трансконтейнера», выкупив оставшиеся 0,358955 % акций у миноритарных акционеров. 1 сентября 2020 совет директоров «Трансконтейнера» одобрил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской и Московской бирж.

С 29 сентября 2022 года «Трансконтейнер» в должности президента возглавляет Виталий Михайлович Евдокименко.

Активы 
По состоянию на 31 декабря 2019 года в собственности и в аренде Компании находилось 30 676 фитинговых платформ и 83 684 крупнотоннажных контейнеров (КТК), при этом доля перевозок подвижным составом под контролем Компании на рынке железнодорожных контейнерных перевозок составила около 41 %. ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 38-ю собственными терминалами в России, через дочерние общества и совместные предприятия Компания оперирует двумя терминалами через совместное предприятие ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»и одним терминалом через дочернее общество ЗАО «Логистика-терминал». Сеть продаж Компании включает в себя около 90 офисов продаж в России, а также обеспечивает присутствие в странах СНГ, Европе и Азии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
Шишкарев назвал целями "Трансконтейнера" увеличение доли рынка и выстраивание отношений с РЖД
ПАО "Трансконтейнер": обращение к партнерам 

Транспортные компании России
Контейнерные перевозки